Lahnsteiner bezeichnet:
 Lahnsteiner Brauerei, Brauerei in Rheinland-Pfalz
 Lahnsteiner Bluesfestival, Bluesfestival in Rheinland-Pfalz

Lahnsteiner ist der Familienname folgender Personen:
 Maximilian Lahnsteiner (* 1996), österreichischer Skirennläufer
 Michael Lahnsteiner (* 1983), österreichischer Badmintonspieler
 Wilhelm Lahnsteiner (1890–1962), österreichischer Richter und Verfassungsrichter